Der letzte Frühling ist die Bezeichnung für:
 Der letzte Frühling (1960), griechischer Film von Michael Cacoyannis 
 Der letzte Frühling (2012), französischer Film von Stéphane Brizé